Fontanella (Ausztria) osztrák település
Fontanella (Lombardia) olasz település